Села:
 Рогівка — Житомирська область, Звягельський район
 Рогівка — Харківська область, Валківський район
 Рогівка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Залізниця:
 Рогівка — пасажирський зупинний пункт Сумської дирекції Південної залізниці